Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi 2014/2015 – 45. sezon walki o mistrzostwo Turcji organizowany przez Türkiye Voleybol Federasyonu. Zainaugurowany został 19 października 2014 i trwał do 27 kwietnia 2014 roku.

W sezonie 2014/2015 w Lidze Mistrzów Turcję reprezentowały  i , w Pucharze CEV − , a w Pucharze Challenge −  i .

Mistrzem Turcji po raz czwarty w historii została drużyna .

System rozgrywek 
 Faza zasadnicza: uczestniczyło w niej 12 drużyn, które rozegrały ze sobą po dwa spotkania systemem kołowym. Osiem najlepszych zespołów awansowało do fazy play-off. Cztery najsłabsze trafiły do fazy play-out.
 Faza play-off: uczestniczyło w niej 8 drużyn, które najpierw rozegrały ze sobą mecze w parach do dwóch zwycięstw. Pary ułożono zgodnie z miejscem zajętym po fazie zasadniczej (1.-8., 2.-7., 3.-6. i 4.-5.). Przegrani z tych pojedynków rozegrali dwa turnieje o miejsca 5-8, a wygrani dwa turnieje o miejsca 1-4, które wyłoniły mistrza Turcji.
 Faza play-out: uczestniczyły w niej 4 drużyn, które rozegrały dwa turnieje. Do uzyskanych wyników dodano osiągnięcia punktowe z fazy zasadniczej. Dwie najsłabsze drużyny spadły do niższej ligi w kolejnym sezonie.

Drużyny uczestniczące

Faza zasadnicza

Tabela wyników

Terminarz i wyniki spotkań 

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

 
 
 
 
 
 
|}

Tabela fazy zasadniczej 
{|class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 95%;"
!width=25 rowspan=2|
!width=320 rowspan=2|Drużyna
!width=33 rowspan=2|
!colspan=3|Mecze
!colspan=6|Rodzaj wyniku
!colspan=4|Sety 
!colspan=3|Małe punkty
!width=33 rowspan=2|
|-
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!3:0
!3:1
!3:2
!2:3
!1:3
!0:3
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
||2.10
||2.10
||3.30
||2.30
||2.80
||1.90
||1.90
||1.40
||0.70
||0.00
||1.00
||0.30

Faza play-off

Mecze o przydzielenie do grup 
(do 2 zwycięstw)

Rywalizacja o miejsca 1-4

Turniej w Mersin

Turniej w Adanie

Tabela rywalizacji o miejsca 1-4

Rywalizacja o miejsca 5-8

Turniej w Izmirze

Turniej w Bursie

Tabela rywalizacji o miejsca 5-8

Faza play-out

Turniej w Ankarze

Turniej w Elazığ

Tabela fazy play-out 
{|class="wikitable" style="text-align: center; font-size: 95%;"
!width=25 rowspan=2|
!width=320 rowspan=2|Drużyna
!width=33 rowspan=2|
!colspan=3|Mecze
!colspan=6|Rodzaj wyniku
!colspan=4|Sety 
!colspan=3|Małe punkty
!width=33 rowspan=2|
|-
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!3:0
!3:1
!3:2
!2:3
!1:3
!0:3
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
!width=33|
||0.70
||1.00
||0.00
||0.30

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

2014 w Turcji
2014 w piłce siatkowej
2015 w Turcji
2015 w piłce siatkowej
Pierwszy poziom rozgrywek siatkarskich w Turcji